Збигњев I Пшемисл (око 875 - 915) био је војвода Бохемије од 894. или 895. године до своје смрти.

Биографија 
Збигњев је био најстарији син кнеза Боривоја I, првог чешког кнеза и Људмиле, његове супруге. Боривој је умро док је Збигњев још увек био малолетан. Због тога је регентство вршио Сватоплук I, великоморавски кнез. Сватоплук умире 894. године те настаје сукоб око власти између његове двојице синова - Мојмира II и Сватоплука II. Такву ситуацију користи Збигњев да се избори за независност Чешке. Вазалство је 895. године понудио Арнулфу Карантанијском, источнофраначком владару. 

Године 898. склапа савез и са Луитполдом Баварским уперен против великоморавског кнеза Мојимира. Под Збигњевом владавином Прашки храд постаје престоница државе.

Породично стабло

Види још 
 Списак владара Чешке

Литература 
 

Рођени 875.
Умрли 915.
Пшемисловићи
Владари у Европи у X веку
Војводе Чешке